|-
| 166701 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166702 - ||  || 11 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166703 - ||  || 12 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166704 - ||  || 13 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166705 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166706 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166707 - ||  || 5 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166708 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166709 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166710 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166711 - ||  || 10 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 166712 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166713 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166714 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166715 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166716 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166717 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166718 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166719 - ||  || 8 octombrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166720 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166721 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166722 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166723 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166724 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166725 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166726 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166727 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166728 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166729 - ||  || 7 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166730 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166731 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166732 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166733 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166734 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166735 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166736 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166737 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166738 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166739 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166740 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166741 - ||  || 11 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166742 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166743 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166744 - ||  || 12 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166745 - ||  || 4 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 166746 - ||  || 4 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 166747 - ||  || 4 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 166748 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 166749 - ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 166750 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166751 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166752 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166753 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166754 - ||  || 28 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166755 - ||  || 28 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166756 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166757 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166758 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166759 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166760 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166761 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166762 - ||  || 28 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166763 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166764 - ||  || 31 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166765 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166766 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166767 - ||  || 31 octombrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166768 - || 2002 VA || 1 noiembrie 2002 ||  || 
|-
| 166769 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166770 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166771 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166772 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166773 - ||  || 2 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166774 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166775 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166776 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166777 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166778 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166779 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166780 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166781 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166782 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166783 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166784 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166785 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166786 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166787 - ||  || 8 noiembrie 2002 ||  || 
|-
| 166788 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166789 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166790 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166791 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166792 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166793 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166794 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166795 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166796 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166797 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166798 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166799 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166800 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-